Hallund (plaats), plaats in Denemarken
 Hallund (parochie), parochie in Denemarken